Maria van Portugal (1313-1357), Portugese prinses en koningin van Castilië
 Maria Emanuela van Portugal (1527-1545), echtgenote van Filips II van Spanje
 Maria van Portugal (1538-1577), echtgenote van Alexander Farnese, hertog van Parma
 Maria I van Portugal (1734-1816), koningin van Portugal en de Algarve, en koningin van Brazilië 
 Maria II van Portugal (1819-1853), koningin van Portugal